
Termin -{HCN}- ima više značenja.

 Cijanovodonična kiselina
 HCN kanal